Categoria do Video Music Brasil, premiação da MTV Brasil. Escolhida através da votação popular, tornou-se categoria em 2007.

Lista dos vencedores do prêmio 

Hardcore